Сан Франсиско Исхуатан има више значења:

 Општина Сан Франсиско Исхуатан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско Исхуатан (Сан Франсиско Исхуатан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику